La relocalisation économique est le changement qui consiste à rapprocher les lieux de production et de consommation. Voir aussi mondialisation et délocalisation.
 Les services de relocalisation sont les services destinés à faciliter le déplacement de familles ou d'entreprises, à la suite d'un changement d'implantation.